Overton ist Name bzw. Namensbestandteil von Verwaltungseinheit:
 in den USA:
 eines Countys im US-Bundesstaat Tennessee, siehe Overton County
 eines Ortes im US-Bundesstaat Alabama, siehe Overton (Alabama)
 einer Stadt im US-Bundesstaat Texas, siehe Overton (Texas)
 eines Dorfes im Dawson County im US-Bundesstaat Nebraska, siehe Overton (Nebraska)
 eines gemeindefreien Gebietes im Clark County im US-Bundesstaat Nevada, siehe Overton (Nevada)
 in Kanada:
 eines Dorfes im Yarmouth County in Nova Scotia, siehe Overton (Nova Scotia)
 in Neuseeland
 eines Ortes in der Region Manawatu-Wanganui siehe Overton (Neuseeland)
 in England:
 eines Ortes in der Grafschaft Cheshire, siehe Overton (Cheshire)
 eines Ortes in der Grafschaft Hampshire, siehe Overton (Hampshire)
 eines Ortes in der Grafschaft Lancashire, siehe Overton (Lancashire)
 eines Ortes in der Grafschaft North Yorkshire, siehe Overton (North Yorkshire)
 eines Ortes in der Grafschaft Shropshire, siehe Overton (Shropshire)
 eines Ortes in der Grafschaft Leicestershire, siehe Cold Overton
 eines Ortes in der selbständigen Verwaltungseinheit Rutland, siehe Market Overton
 eines Ortes in der Grafschaft Wiltshire, siehe West Overton
 in Wales:
 eines Dorfes in der Nähe von Wrexham, siehe Overton-on-Dee
 eines Ortes in der Grafschaft Swansea, siehe Overton (Swansea)
 in Schottland:
 eines Gebietes in den Vororten von Greenock, siehe Overton (Greenock)

Overton ist Vor- oder Familienname folgender Personen:
 Al Overton (1912–1985), US-amerikanischer Tontechniker
 Al Overton Jr., US-amerikanischer Tontechniker
 Cathy Overton-Clapham (* 1969), kanadische Curlerin
 Chris Overton (* 1989), britischer Schauspieler, Filmproduzent und Filmregisseur
 Edward Overton (1836–1903), US-amerikanischer Politiker
 Ernest Overton (auch Ernst Overton; 1865–1933), englischer Biologe und Pharmakologe
 Frank Overton (1918–1967), US-amerikanischer Schauspieler
 Hall Overton (1920–1972), US-amerikanischer Jazz-Pianist, Arrangeur und Komponist
 John H. Overton (1875–1948), US-amerikanischer Politiker
 Joseph P. Overton (1960–2003), US-amerikanischer Jurist, siehe auch: Overton-Fenster
 Kelly Overton (* 1978), US-amerikanische Schauspielerin
 Louise Petrén-Overton (1880–1977), schwedische Mathematikerin
 Richard Overton, US-amerikanischer Tontechniker
 Richard Arvin Overton (1906–2018), ältester US-amerikanischer Veteran des Zweiten Weltkriegs, Supercentenarian
 Rick Overton (* 1954), US-amerikanischer Schauspieler und Drehbuchautor
 Tom Overton (1930–1988), US-amerikanischer Tontechniker
 Walter Hampden Overton (1788–1845), US-amerikanischer Politiker

 Overton Berry (1936–2020),  US-amerikanischer Jazzpianist
 Overton Brooks (1897–1961), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Overton Peak, Berg auf der Alexander-I.-Insel, Antarktis
 The Overtones